Pantokrator steht für:
 Pantokrator, ‚Allherrscher‘, religiöser Ehrentitel
 Pantokrator (Berg), höchster Berg der griechischen Insel Korfu
 Pantokrator (Band), schwedische Death-Metal-Band

Siehe auch:
 Pantokratorkloster, Name mehrerer Klöster